Il Campionato FIA di Formula 3 2019 è stata la prima edizione di questo campionato, creato dalla fusione della GP3 Series e della F3 europea. Iniziata l'11 maggio sul Circuito di Catalogna, si è conclusa dopo 8 weekend di gara, per un totale di 16 gare, il 29 settembre a Soči. Il campionato è stato vinto dal pilota russo Robert Švarcman, mentre il titolo per le scuderie è andato al team italiano Prema Powerteam.

La prestagione

Calendario
Il calendario della prima stagione ha previsto otto appuntamenti da due gare ciascuno, tutti a supporto di Gran Premi di Formula 1, ed è stato ufficializzato il 5 dicembre 2018.

Test
Si sono svolte tre sessioni di test precampionato: la prima sul Circuito Paul Ricard il 20 e 21 marzo, la seconda sul Circuito di Catalogna tra il 9 e il 10 aprile e la terza all'Hungaroring tra il 17 e 18 aprile.

Squadre e Piloti
Di seguito le squadre e i piloti che hanno partecipato alla prima stagione della categoria:

Risultati e classifiche

Riassunto della stagione

Classifica piloti

Classifica Squadre

 * – Indica i piloti ritirati ma ugualmente classificati avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza di gara.

Test post-stagionali
Il Circuito Ricardo Tormo di Valencia ha ospitato i test post stagionali, tra il 20 e il 22 ottobre.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Serie e competizioni motoristiche nel 2019